Jesper Laustrup Nielsen "Kasi", danski poduzetnik
 Jesper Nielsen (nogometaš)
 Jesper Nielsen (nogometni sudac), danski nogometni sudac
 Jesper Nielsen (rukometaš), švedski rukometaš
 Jesper Nielsen (skladatelj), švedski skladatelj
 Jesper Westerlin Nielsen, danski filmski redatelj